Als Hauptfriedhof bezeichnet man oftmals Zentralfriedhöfe in Großstädten, die, im Gegensatz zu Kirchhöfen, kommunale Begräbnisplätze darstellen, die jedermann, ungeachtet der Konfession und ethnischen Zugehörigkeit, zum Zwecke der Beisetzung offenstehen.

Deutschland 
Als Hauptfriedhof bezeichnete Begräbnisplätze in Deutschland existieren unter anderem in folgenden Städten:

 in Braunschweig, siehe Hauptfriedhof Braunschweig
 in Dortmund, siehe Hauptfriedhof Dortmund
 in Eisenach, siehe Hauptfriedhof (Eisenach)
 in Erfurt, siehe Hauptfriedhof Erfurt
 in Frankfurt am Main, siehe Hauptfriedhof (Frankfurt am Main)
 in Frankfurt (Oder), siehe Hauptfriedhof Frankfurt (Oder)
 in Freiburg im Breisgau, siehe Hauptfriedhof Freiburg im Breisgau
 in Hamburg die Hauptfriedhöfe Ohlsdorf, Öjendorf und Altona
 in Heilbronn, siehe Hauptfriedhof (Heilbronn)
 in Ibbenbüren, siehe Hauptfriedhof Ibbenbüren
 in Karlsruhe, siehe Hauptfriedhof Karlsruhe
 in Koblenz, siehe Hauptfriedhof Koblenz
 in Mainz, siehe Hauptfriedhof Mainz
 in Mannheim, siehe Hauptfriedhof Mannheim
 in Mülheim an der Ruhr, siehe Hauptfriedhof Mülheim an der Ruhr
 in Saarbrücken, siehe Hauptfriedhof Saarbrücken
 in Stuttgart, siehe Hauptfriedhof Stuttgart
 in Trier, siehe Hauptfriedhof Trier
 in Ulm, siehe Hauptfriedhof Ulm
 in Würzburg, siehe Hauptfriedhof Würzburg

Ausland 
 in Kaunas (Litauen), siehe Friedhof Karmėlava
 in Windhoek (Namibia), siehe Gammams-Friedhof

Siehe auch 
 Friedhof

!Hauptfriedhofe